Marktplatz 2 steht für:

 Marktplatz 2 (Pleinfeld)
 Marktplatz 2 (Weißenburg)